Annabella (atriz) — atriz francesa
Annabella (Utah) 
Annabelle (boneca) — popular boneca supostamente assombrada

Filmes 
Annabelle (filme) — filme de terror estadunidense de 2014
Annabelle 2: A Criação do Mal — filme de 2017 sequência de Annabelle 
Annabelle 3: De Volta para Casa — filme de 2019 sequência de Annabelle 2
Loving Annabelle — filme de 2006 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos